Jacques de Lalaing (1421-1453)
 Jacques de Lalaing (1858-1917)